Klaus Reichert ist der Name folgender Personen:

* Klaus Reichert (Anglist) (* 1938), deutscher Anglist, Übersetzer und Lyriker
 Klaus Reichert (Fechter) (* 1947), deutscher Fechter
 Klaus Reichert (Mediziner) (1948–2005), deutscher Neurologe
 Klaus Reichert (Moderator) (* 1963), deutscher Journalist und Moderator